Se også 842 (tal)

Begivenheder 
 Den anden billedstrid i Det Byzantinske Rige bilægges, efter at have varet siden 814.

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
42
Artikler om enkelte år